Daylight Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Daylight Building (Knoxville, Tennessee), NRHP-ID 09000956
 Daylight Building (Bellingham, Washington), NRHP-ID 04001370